En Pologne, Suków peut désigner :

 Suków, un village de la voïvodie de Mazovie
 Suków, un village de la voïvodie de Sainte-Croix